Tiên Hưng (doorverwijspagina)
 Tiến Hưng, in de provincie Bình Phước.